Northland (Nieuw-Zeeland), de noordelijke regio van Nieuw-Zeeland
 Northland (Thorgal), een fictieve locatie uit de stripserie Thorgal
 Northland (schip, 1927), een schip gebouwd in de Verenigde Staten in 1927

Zie ook 
 Northlands (doorverwijspagina)